Sealer steht für
Sealer (Zahnmedizin), zementartiges Füllmaterial
Sealer Hill, Antarktika
Siehe auch:
Sealers Passage
 King of the Sealers